

Seria Matrix 
 Matrix – seria filmów fantastycznonaukowych i franczyza:
 Matrix – pierwsza część serii z 1999 roku
 The Matrix: Music from the Motion Picture – ścieżka dźwiękowa do pierwszej części serii
 The Matrix: Original Motion Picture Score – ścieżka dźwiękowa do pierwszej części serii
 Matrix Reaktywacja – druga część z 2003 roku
 The Matrix Reloaded: The Album – ścieżka dźwiękowa do drugiej części serii
 Matrix Rewolucje – trzecia część z 2003 roku
 The Matrix Revolutions: Music from the Motion Picture – ścieżka dźwiękowa do trzeciej części serii
 Matrix Zmartwychwstania – czwarta część z 2021 roku
 Enter the Matrix – pierwsza gra komputerowa oparta na serii
 The Matrix: Path of Neo – druga gra komputerowa oparta na serii

Muzyka 
 Matrix – minialbum zespołu B.A.P
 Quaadir Atkinson ps. „Neo da Matrix” – amerykański producent hip-hopowy
 Alfa Matrix – belgijska wytwórnia muzyczna
 Numer matrix – kod stemplowany lub zapisany ręcznie na tzw. hamulcu płyty gramofonowej

Inne 
 Martix - rodzaj spoiwa skalnego
 Marco Materazzi ps. „Matrix” – włoski piłkarz
 Matrix Games – amerykańskie przedsiębiorstwo produkujące gry komputerowe
 Hyundai Matrix – samochód osobowy marki Hyundai
 MySource Matrix –  system zarządzania treścią

Zobacz też 
 Matriks